Институт программных систем

 Институт программных систем РАН
 Институт программных систем НАН Украины